Playground () — может означать:

 PlayGround.ru — российский игровой сайт.
 PCSX2 Playground — одна из версий свободного эмулятора PlayStation 2 для ПК.
 Playground Music — скандинавский звукозаписывающий лейбл.
 Digital Playground — калифорнийская порнографическая студия.
 «Playground» — сингл американской рэп-группы Another Bad Creation.
 Playground — интерактивная среда исполнения программ на языке Swift.